Lukács Zsolt (1967) súlyemelő
 Lukács Zsolt (1976) zenész, basszusgitáros